Antonina Ryzhova – pallavolista sovietica
 Kseniya Ryzhova – velocista russa specializzata nei 400 metri piani 
 Yulia Ryzhova – ex cestista moldava
 Varvara Ryzhova – attrice russa